Небтауира Ментухотеп IV —  фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1983 — 1976 годах до н. э., последний из XI династии.

Царствование

Приход к власти 

Небтауира Ментухотеп IV не упоминается ни в одном из известных списков фараона, а известен только из современных ему надписей и артефактов. Все списки заканчивают XI династию правлением Санхкара Ментухотепа III, однако составитель Туринского царского папируса отметил, что в исходном документе был пробел и что между концом правления Ментухотепа III и началом царствования Аменемхета I был семилетний промежуток времени. Именно к этому времени современные учёные и относят правление Небтауира Ментухотепа IV. Считается что этот фараон был сыном Санхкара Ментухотеп III и внуком Небхепетра Ментухотепа II.

Новый царь отпраздновал свой первый юбилей в 3-й день  2-го месяца 1-го сезона 2-го года своего правления, как сообщает большая надпись в Вади-Хаммамат. Иными словами, он был провозглашён наследником престола 28 годами ранее, поскольку египетский юбилей праздновался на 30-м году после такого события. Из этого, кажется, можно сделать вывод, что старый царь Небхепетра в середине своего правления не только провозгласил наследником трона своего сына, будущего фараона Санхкара, но и через несколько лет признал сына Санхкара, который тогда ещё был очень молод, следующим преемником. Таким образом, благодаря чётко установленному порядку наследования власти его сыном, а затем внуком, он предупредил любые споры внутри династии, которые могли возникнуть в будущем.

В другой надписи в Вади-Хаммамат царь Небтауира назван «рождённым матерью царя Ими». Полагают, что она является первой женой предыдущего царя Санхкара, которая умерла прежде, чем её супруг занял престол, и поэтому так и не стала настоящей царицей, или же это была одна из его второстепенных жён, следовательно не имевшая прав на какой-либо более высокий титул, чем «мать царя».

Имена фараона 
В качестве тронного имени фараон принял имя Небтауира, которое означало «Солнечный бог — господин Обеих земель», а в качестве хорового имени и имени по Небти он звался просто Небтауи, «Господин Обеих земель».

Надписи в Вади-Хаммамат 

Интересную надпись, относящуюся к правлению Небтауира, но не упоминающую дату, высек на скале в Вади-Хаммамат некий Саанх — старик, чья карьера в основном была связана с пустыней. В ней сказано: «Командир отрядов в горах [пустыни], в Египте военачальник, командующий [матросам ?]… на реке, Саанх. Говорит он: „Я был начальником отрядов всей земли в этой пустыне, они были снабжены бурдюками для воды и корзинами хлеба, [кувшинами] пива и любым свежим овощем Юга. Я сделал долины зелёными, а холмы наполненными водой, поселил людей повсюду, на юг до Ча-ау на север до Менат-Хауф. Перешёл я к красному морю, охотился я на людей, охотился я на животных. Отправился я в пустыню, хотя был я человеком шестидесяти лет и имел семьдесят внуков, потомков одной моей жены. Делал я послушно все вещи для царя Небтауира.“»

Кроме этой надписи, другими источниками времён этого короткого правления служат надписи, также вырезанные в скалах Вади-Хаммамат. Они повествуют о большой экспедиции, посланной сюда на 2-м году царствования Небтауира, чтобы доставить два блока брекчии для саркофага фараона и крышки к нему. Существует множество доказательств, что предметы для погребения этого царя были готовы очень скоро после его восшествия на престол. Ответственным за экспедицию был не кто иной, как сам визирь (чати) Аменемхет, который обладал огромной властью. Следует обратить внимание, что он подчёркивал тот факт, что его царственный господин с младенчества воспитывался как наследник престола. Это замечание, а также раннее празднование юбилея, который был иным способом выражения того, что он в течение 30 лет считался наследником, предполагают, что его права на трон оспаривал какой-то другой претендент. Думается, что можно заподозрить здесь наличие серьёзной семейной вражды, в которой великий визирь Аменемхет встал на сторону законного, но возможно, слабого или больного правителя.

Перед первой из этих надписей изображён царь, совершающий подношение вина богу Коптоса Мину, покровителю пустыни. Она начинается словами: «Первый раз юбилея, на третий день второго месяца первого сезона на втором году [правления]». Затем рассказывается, что практически в тот момент, когда каменщики вырубали из склона горы блок брекчии для изготовления крышки саркофага, произошло событие, очень похожее на чудо. Вот что там написано: «Это чудо, которое случилось с его Величеством, ибо дикие животные пустыни спустились к нему! Пришла газель, большая детенышем [то есть беременная], сбежавшая [вниз в долину] в направлении людей перед ней. Глаза её смотрели назад [в страхе], хотя не повернула она [на самом деле] назад, пока не достигла священной горы и этого самого блока камня для крышки саркофага. Был он ещё на месте своем [в склоне горы]. На нём она остановилась и родила своего детеныша, пока армия царя смотрела на неё. Затем перерезали они ей горло перед ним и разожгли огонь [то есть совершили там жертвоприношение]. Этот блок сошёл [то есть был спущен вниз с горы] благополучно. И вот [было это истолковано], это был Величество того великого бога, Владыки Пустыни, который дал это жертвенное подношение своему сыну Небтауира Ментухотепу, живущему вечно, чтобы сердце его могло радоваться [этому знаку], что он будет жить на троне своем вечно-вековечно и что он отпразднует миллион юбилеев». Следом в надписи перечисляются титулы визиря: «Наследный князь, правитель города, визирь, владыка всех вельмож судебного ведомства, смотритель того, что даёт небо, родит земля и приносит Нил, смотритель всего на всей земле, визирь Аменемхет».

Следующая надпись содержит официальный отчёт об экспедиции и составлена двенадцатью днями позднее. Она гласит: «Его Величество повелел, чтобы эта надпись была помещена на высоте для его отца Мина, Владыки Пустыни, на этом священном первозданном холме, чтобы дух его был удовлетворен». Затем следуют царские титулы: «Царь, который на великом троне, первый тронами увековеченный в памятниках, прекрасный бог, владыка радости, могущественный в страхе, великий в любви, наследник Хора в его Обеих землях, которого божественные Исида, Мин и Мут, Великая Волшебница, вырастили для владычества над Обеими землями Хора, царь Верхнего и Нижнего Египта Небтауира Ментухотеп, живущий, подобно солнцу, вечно. Говорит он: „Мое Величество послал наследного князя, правителя города, визиря, начальника работ, любимца царя Аменемхета с отрядом в 10000 человек, собранных из южных номов и из Среднего Египта, и с [отрядами?] из Оксиринхского нома привезти мне большой блок из хорошего и ценного камня, который в той горе, чьи превосходные свойства создал Мин, для саркофага, вечного памятника, и для памятников в храмах Среднего (?) Египта, ибо [это правильно и достойно, чтобы] царь над Обеими землями посылал [своего визиря] привезти для него желание его сердца из пустынных стран его отца Мина. Он сделал эту надпись и посвятил её своему отцу Мину Коптосскому, Владыке Пустыни, Господину кочевников, чтобы он мог отпраздновать очень много юбилеев и жить, подобно солнцу, вечно“».

В тот же день Аменемхет вырезал надпись об этой экспедиции от своего имени, которая начинается с перечисления его собственных титулов: «Царское повеление, выполненное наследным князем, правителем города, главным судьёй, любимцем царя, начальником работ, выдающимся в своей должности, великим положением, занимающим первое место во дворце своего господина, командующим ведомством, начальником шести судов, который судит людей и слушает их дела, тем, к кому великие приходят, склонившись низко, и перед кем вся земля простирается на своих животах, тем, чьи должности возвысил его господин, его любимцем в качестве хранителя границы Юга, ведущим к нему миллионы людей, чтобы выполнить желание его сердца о памятниках его, которые будут стоять на земле, Величайшим царя Верхнего Египта, Великим царя Нижнего Египта, управителем дворца, правителем всего Юга, которому докладывают, что сделано и что осталось несделанным, ведущим чиновников господина Обеих земель, усердным сердцем в [выполнении] царских повелений, командующим теми, кто командует, управителем управителей, визирем царя в его присутствии Аменемхетом. Говорит он: „Мой господин царь послал меня, как посылают человека, в котором божественные качества, установить памятник его в земле этой. Выбрал он меня перед [всеми, кто в] городе его, выдвинут я перед [всем] двором его. Его Величество повелел, чтобы пошёл со мной к этой священной горе отряд людей, собранных по всей стране: горнорабочие, ремесленники, рабочие каменоломен, мастера, художники, резчики по камню, ювелиры, казначеи фараона из каждого управления Белого Дома и из каждой канцелярии царского дворца, объединенные под моим [началом]. Я сделал пустыню рекой и верхнюю долину потоком. Я добыл для него саркофаг, вечный памятник, памятник вековечный. Никогда его подобие не спускалось из этой пустыни со времени богов. Мои воины вернулись без потери: ни один человек не погиб, ни один солдат не пропал, даже ни один осёл не издох, ни один рабочий не был ранен. Случилось это в качестве знака расположения, которое Мин проявил к Величеству моего господина, ибо он столь сильно любит его, чтобы дух его мог продолжаться на великом троне в царстве Обеих земель Хора. Я его любимый слуга, который делает все вещи, которые он хвалит каждый день“».

Никогда прежде в египетской истории чиновник не осмеливался говорить о своей важности в тех преувеличенных выражениях, какие использовал Аменемхет. Думается, сразу можно понять, что он не только являлся, по сути, правителем Египта в то время, но и что его повелитель был «пустым местом», не способным держать под контролем растущие амбиции своего визиря. Тот факт, что Аменемхет был наследным князем и хранителем границы Юга, то есть занимал должность, на которую обычно назначали одного из наследных правителей номов Верхнего Египта, предполагает, что он родился в такой местной княжеской семье. Возможно, он приходился фараону родственником или же был потомком той боковой ветви царской семьи.

Через восемь дней, то есть в 23-й день того же месяца, произошло второе «чудо». «Работа [только] была начата в той горе над крышкой саркофага [то есть обработка камня только была начата], когда чудо повторилось! Сделался дождь, и облик этого бога [как божества дождя] явился, его природа была показана людям. Пустыня сделалась озером, вода поднялась до края каменного блока [там, где блок лежал у подножия горы, из которой его добыли]. Затем [когда вода ушла], старый колодец был найден в центре долины, 10 на 10 локтей с каждой стороны, наполненный свежей водой до края его. Он был вычищен, ибо его сохранили чистым от газелей и скрыли от кочевников [под песком, который теперь был смыт дождем]. Воины старины и цари, жившие прежде, уходили и возвращались рядом с ним, хотя ни один глаз не видел его, взгляд человека не падал на него, но теперь для его Величества обнаружился он! Когда те, кто был в Египте, услышали об этом, люди, бывшие в Египте на Юге и на Севере, склонили они свои головы к земле, восхвалили они удачу его Величества навечно».

Последняя надпись, составленная в 28-й день, была посвящена окончанию работы. «Крышку саркофага спустили вниз [к Нилу], был блок 4 локтя на 8 локтей на 2 локтя, как он вышел из работы [то есть после обтесывания]. Быки были убиты [для жертвоприношения], козы были убиты, благовония были брошены в огонь, и отряд из 3000 матросов номов Дельты спустился с ним благополучно в Египет».

Конец царствования 

Упоминания о Небтауира Ментухотепе IV больше не встречаются, как и другие памятники его царствования, за исключением нескольких скарабеев. Видимо, вскоре он умер или был свергнут, после чего к власти пришёл основатель XII династии фараон Аменемхет I. Многие исследователи прямо отождествляют этого фараона с визирем Ментухотепа IV Аменемхетом, который устранил своего сюзерена и захватил власть. Не исключено, что Ментухотеп IV, видимо, не имевший детей, сам мог избрать Аменемхета своим преемником. Это объяснило бы появление рядом двух царских имён Ментухотепа IV и Аменемхета I на чаше из сланца.

Родословие Ментухотепа IV

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XI династии
Правители Африки XX века до н. э.